Existuje více osobností s českým příjmením Hubáček:

 David Hubáček (* 1977) – český fotbalista
 Felix Hubáček (1845–1899) – český politik, poslanec zemského sněmu, starosta Chotěboře
 Jaroslav Hubáček (1929–2020) – český lingvista
 Jiří Hubáček (* 1975) – český hokejový útočník
 Jiří Hubáček (dopravce) (* 1963) – dopravce z Roztok, v 90. letech provozovatel linkové autobusové dopravy
 Josef Hubáček (rozcestník) – více osob
 Karel Hubáček (1924–2011) – český architekt
 Michal Hubáček (* 1993) – český orientační běžec
 Miloš Hubáček (* 1937) – český spisovatel a publicista
 Miroslav Hubáček (1921–1986) – český režisér
 Petr Hubáček (1956) (* 1956) - český hokejista
 Petr Hubáček (* 1979) – český hokejista
 Vladimír Hubáček (1932–2021) – český automobilový závodník

přechýlená forma (Hubáčková)
 Anna Hubáčková (* 1957) – česká politička, starostka obce Ratíškovice
 Gabriela Hubáčková (* 1975) – česká politička
 Ida Hubáčková (* 1954) – česká pozemní hokejistka
 Štěpánka Haničincová rozená Hubáčková (1931–1999) – česká herečka a televizní moderátorka

jiné
 Vojáček Hubáček – román Jaromíra Johna (1939)

Externí odkazy